Peytona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Peytona (Kentucky)
 Peytona (Tennessee)
 Peytona (West Virginia)
 Peytona Points (Alabama)